Bakau United – gambijski klub piłkarski mający siedzibę w mieście Bakau. Drużyna obecnie występuje w 1. lidze.

Sukcesy 
 Puchar Gambii (1 raz): 2005

Linki zewnętrzne 
 
 

Gambijskie kluby piłkarskie
Bakau